De Marathon voor mannen op de wereldkampioenschappen atletiek 2022 vond plaats op zondag 17 juli. De Ethiopiër Tamirat Tola won de wedstrijd met een nieuw kampioenschapsrecord van 2:05.36.

Records

Uitslagen 

Marathon in 2022
IAAF wereldkampioenschap marathon